Роттенбург ():

Роттенбург-ам-Неккар
Роттенбург-ан-дер-Лабер

См. также 
Ротенбург
Ротенберг
Роттамбур, Анри (Роттенбург, 1769—1857) - французский дивизионный генерал